Dolok Saribu (Pagaran), een plaats in Indonesië
Dolok Saribu (Dolok Pardamean), een plaats in Indonesië